O Flying Camel foi um clube de futebol com sede em Taipei, Taiwan.

História 
O clube foi fundado em 1973. A equipe competiu no Campeonato Taiwanês de Futebol, conquistando cinco títulos. 

Clubes de futebol de Taiwan
Clubes de futebol fundados em 1973